Шведська хокейна ліга 2013—2014 () — 39-й сезон Шведської хокейної ліги. Чемпіонат стартував 14 вересня 2013, а фінішував 21 квітня 2014.

Кваліфікація

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Найкращі воротарі (кваліфікація)

Плей-оф

Кваліфікація 

РС = Регулярний сезон

Основний етап 

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Найкращі воротарі (плей-оф)

Джерела  
 Офіційний сайт ліги 
 Архів  

2014
Швеція
Швеція
2013 у шведському спорті
2014 у шведському спорті